Cascianese – abitanti di Casciana Alta
Cascianese – abitanti di Casciana Terme